Delhi Transport Corporation, entitat de transport per autobús de Delhi (Índia)
 Codi enfilat directe (del nom en anglès Direct-Threaded Code), tècnica de programació amb codi enfilat amb llenguatge de màquina
 Dispositif à transfert de charges, sensor d'imatge, més conegut com a Sensor CCD
 Control de tracció dinàmic (del nom en anglès Dynamic Traction Control), sistema de seguretat automobilística que vetlla pel control de la tracció
 Diagnostic Trouble Code, codi de detecció d'errors, en seguretat automobilística
 Tubocurarina (del nom complet D-tubocurarina), alcaloide tòxic del curare